

Armi 
 Hamada – pistola semiautomatica usata dall'Impero giapponese durante la seconda guerra mondiale

Geografia 
 Hamada – città giapponese della prefettura di Shimane

Persone 
 Ayako Hamada (1981) – wrestler giapponese di origine messicana
 Hiroyuki Hamada (1925-2003) – karateka e maestro di karate giapponese
 Kenji Hamada (attore) (1972) – attore e doppiatore giapponese
 Kenji Hamada (cantante) (1962) – cantante e produttore giapponese
 Mido Hamada (1971) – attore egiziano naturalizzato tedesco
 Mizuki Hamada (1990) – calciatore giapponese
 Shōgo Hamada (1952) – cantante giapponese
 Shōji Hamada (1894-1978) – vasaio e ceramista giapponese
 Shunkichi Hamada (1910-2009) – hockeista su prato giapponese
 Takeshi Hamada (1982) – calciatore giapponese
 Walter Hamada (...) – produttore cinematografico statunitense